Hatta puede referirse a:
 Nombre alternativo del Kufiyya, pañuelo tradicional árabe.
 Hatta (India), localidad de la India en el estado de Madhya Pradesh.
Un exclave que pertenece al emirato de Dubái.